Eurofly — бывшая частная авиакомпания Италии со штаб-квартирой в городе Милан, в прошлом один из ведущих авиаперевозчиков страны на международных чартерных авиалиниях средней и дальней протяжённости.

Основной упор в маршрутной сети перевозчика был сделан на туристических рейсах в Египет, курорты Красного моря, Испании и Греции. Дальнемагистральные рейсы авиакомпании выполнялись по популярным среди итальянцев курортам тропического пояса, включая Мальдивы и Шри-Ланку, а также в некоторые страны Африки. В летний период Eurofly акцентировала внимание на беспосадочных рейсах из Нью-Йорка, обеспечивая перевозку иностранных туристов в Италию. Авиакомпания совершает рейсы из Москвы в аэропорт Болоньи.

В 2010 авиакомпания была поглощена другим итальянским авиаперевозчиком Meridiana, на базе объединённого предприятия была создана новая авиакомпания Meridiana fly.

История 
Авиакомпания Eurofly была образована 26 мая 1989 года для обеспечения потребности туроператоров Италии в пассажирских перевозках на ближне- и среднемагистральных туристических направлениях и начала операционную деятельность 26 февраля следующего года. Первоначально акции нового перевозчика находились в собственности национальной авиакомпании страны Alitalia (45 %), а также корпораций Olivetti (45 %) и San Paolo Finance (10 %).

В 1998 году Eurofly вышла на рынок дальнемагистральных перевозок, а в 2000 году компания полностью перешла под контроль флагманского перевозчика страны Alitalia. В 2003 году Eurofly прошла процедуру приватизации, в результате которой 80% акций приобрёл инвестиционный фонд «Banca Profilo Spinnaker», а в июле следующего года фонд выкупил и оставшиеся 20% акций перевозчика. В том же году авиакомпания открыла собственный транзитный узел (хаб) в аэропорту Шарм-эш-Шейха, из которого выполняла регулярные и чартерные рейсы на двух самолётах Airbus A320-200 в ряд региональных аэропортов северной части Италии.

В конце 2006 года инвестиционный фонд «Spinnaker» реализовал 29,95% акций Eurofly авиакомпании Meridiana, после чего генеральный директор Meridiana Джованни Росси стал соответственно и гендиректором компании Eurofly. В январе 2008 года доля Meridiana в Eurofly увеличилась до 46,1%.

28 февраля 2010 года произошло слияние двух авиакомпаний, в результате чего образовался второй по величине авиаперевозчик страны Meridiana fly.

Маршрутная сеть

Флот 

В феврале 2000 года парк воздушных судов авиакомпании Eurofly составляли следующие самолёты:

По состоянию на 4 июля 2009 года средний возраст воздушных судов Eurofly составлял 6,8 лет.

Примечания

Ссылки 
 Official website (Europeam site)
 Official website (European site) 
 Official website (Indian site)
 Official website (U.S. site)
 Official website (U.S. Vacations site)
 Eurofly Fleet

Упразднённые авиакомпании Италии
Компании Милана